Алекса́ндр Лю́двигович Кун () — российский востоковед, в том числе исламовед.

Отец — немец из Клайпеды, мать — армянка из Тавриза. В 1865 году окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета, со степенью кандидата по арабско-персидско-турецкому
разряду. Служил в Туркестанском крае; позже был помощником попечителя Виленского округа. Кроме неизданного «Обозрения Алькорана в религиозном и юридическо-политическом отношении», Кун напечатал «Вакуфы» («Туркестанские губернские ведомости», 1872, № 21) и «Очерк Кокандского ханства» (СПб., 1876; из «Известий Русского географического общества», 1876, № 1).

Александр Людвигович Кун умер 21 октября 1888 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Востоковеды России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1840 году
Умершие в 1888 году
Историки по алфавиту
Востоковеды XIX века